Jan de Haas (Engelandvaarder)
 Jan de Haas (kunstschilder)